Byala (în , în traducere: Alba) se poate referi la:

 Beala, Ruse, un oraș din regiunea Ruse în nordul Bulgariei
 Beala, Sliven, un sat din regiunea Sliven în sud-estul Bulgariei
 Beala, Varna, un oraș din regiunea Varna, în nord-estul Bulgariei
 Beala Cerkva, oraș din regiunea Veliko Tărnovo, Bulgaria
 Beala Palanka, Sliven, un sat din regiunea Sliven, Bulgaria
 Beala Poleana, Kărdjali, un sat din regiunea Kărdjali, Bulgaria
 Beala Slatina, un oraș din regiunea Vrața, Bulgaria
 Beala Voda, Burgas, un sat din regiunea Burgas, Bulgaria
 Beala Voda, Plevna, un sat din regiunea Plevna, Bulgaria
 Comuna Beala, Ruse, o comunădin regiunea Ruse, Bulgaria
 Comuna Beala, Varna, o comună din regiunea Varna, Bulgaria
 Comuna Beala Slatina, Vrața, o comună din regiunea Vrața, Bulgaria, formată din orașul Beala Slatina și 14 sate

Râuri
 Beala Reka, câteva râuri omonime

Vezi și
Beal Izvor
Beal Kladeneț

Toponime bulgărești